Апре́ль — детский творческий коллектив, занимающийся танцами, вокалом и постановкой музыкальных спектаклей.

На данный момент «Апрель» является одним из лучших коллективов России, занимая самые высокие места на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

История

1998 
Творческая Студия «Апрель» была основана весной 1998 года Оксаной Евгеньевной и Владимиром Владимировичем Феденко на базе никоновской общеобразовательной школы. Изначально это был кружок дополнительного музыкального образования в селе. На тот момент в студии занималось 19 человек. Оксана Евгеньевна преподавала вокал и клавишные инструменты, а Владимир Владимирович — игру на ударных, гитаре, бас гитаре. В скором времени удалось создать вокально-инструментальный ансамбль, и уже 28 мая был дан первый отчетный концерт.

1999—2001 
С осени 1999 года студия переезжает в детскую школу искусств г. Бронницы и там продолжает своё развитие. Именно благодаря «Апрелю» в музыкальной школе открывается отделение эстрадного вокала, которое на момент создания состояло в основном из детей, ранее занимавшихся в Никоновском, а сама студия приобретает приставку «вокальная». Спустя год «Апрель» начинает конкурсную деятельность, причем успешно, и уже в марте 2001 года Мария Жельцова и Антон Феденко становятся лауреатами всероссийского конкурса-фестиваля «Веснушка» (г. Раменское), впервые в истории студии.

2001—2006 
С 2001 года руководители начинают параллельно работать в клубе 21 НИИИ (сейчас — АТ 3 ЦНИИ МО РФ), а осенью 2003 переходят туда совсем. С этого момента начинается основной этап в жизни коллектива, который продолжается и по сей день. С переездом на базу 21 НИИИ студия приобрела более благоприятные условия для дальнейшего развития. 17 мая 2005 года прошел первый сольный концерт «Обыкновенное Чудо» (при поддержке танцевального коллектива «Лазурит») с обновленным составом, а спустя год, 1 июня 2006 г., ребята показали зрителям новую концертную программу «Мы — Дети Солнца!». С той поры воспитанники Творческой Студии «Апрель» становятся желанными гостями на различных площадках города.

2007—2014 
Начиная с 2007 года, «Апрель» начинает принимать активное участие в международных фестивалях и конкурсах не только на территории России, но и в Европе. Для постановки подтанцовок была приглашена Фируза Шарафутдинова. Именно с этого момента считается образование танцевального коллектива.

Однажды ко мне пришли ребята из «Апреля», которые, к слову, никогда не занимались танцами, и рассказали, что собираются ехать на конкурс в Болгарию, но для их вокальных номеров нужны подтанцовки. И тогда я прочла в их глазах о том, что «вот сейчас надо разбиться, но сделать».

Первым таким мероприятием была поездка в Болгарию, на международный фестиваль-конкурс «Друзья Болгарии», председателем жюри которого на протяжении многих лет был народный артист Болгарии и России Бедрос Киркоров. Певцу очень понравились выступления коллектива, и он с удовольствием приехал поздравить «Апрель» с 10-летним юбилеем. 

В общей сложности, в пяти болгарских конкурсах, в различных номинациях, ребята завоевали:
 9 третьих мест
 6 вторых мест
 11 первых мест
 Приз «Серебряная Болгария» (вокальная группа «Акварель», 2008 год)
 Премия «Grand Prix» (Антон Феденко, 2011 и 2013 гг.)

Одним из главных достижений Творческой Студии «Апрель» считается победа на международном конкурсе в Италии «Stivaletto D’Oro», где несмотря на довольно жёсткие условия, ребятам все же удалось достойно представить страну.

Примечания

Ссылки